Тенносаар — эстонская фамилия:

 Тенносаар, Лийна
 Тенносаар, Кальмер